NVT est un sigle pouvant désigner :
  ;
 Le protocole Network Virtual Terminal, en informatique, utilisé par Telnet et par FTP.